Вейк-ан-Зее 2017 — 79-й международный турнир, который проходил с 13 по 29 января 2017 года.

 Категория: 21-я (средний рейтинг 2751)
 Главный арбитр: Павел Вотруба

Регламент турнира 
Турнир проводился по круговой системе и состоял из 13 туров.

 Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов, после чего 15 минут на оставшиеся ходы. При этом после каждого хода начиная с первого добавляется 30 секунд времени.

Участники турнира 

Рейтинги даны на январь 2017 года.

Движение по турам

Таблица

Примечания

Ссылки 
 
  на сайте theweekinchess.com

2017 год в шахматах
Вейк-ан-Зее (шахматный турнир)